Asian Open Figure Skating Trophy 2019 — международный турнир по фигурному катанию сезона 2019/2020, восьмой этап серии Челленджер, организованный Федерацией конькобежного спорта Гонконга. Соревнования прошли в Дунгуане (КНР) с 30 октября по 3 ноября 2019 года. Были разыграны три комплекта медалей: в мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду. Состязания среди спортивных пар не проводились.

Первоначально турнир должен был проходить в Гонконге в августе 2019 года. По причине протестов были изменены дата и место проведения. Соревнования были перенесены на октябрь-ноябрь в соседнюю с Гонконгом провинцию Гуандун.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Юниоры и новисы 
В рамках Asian Open Trophy 2019 помимо взрослых соревнований проходил турнир среди юниоров и новисов. Состязания, проходившие лишь в одиночных дисциплинах, имели международный статус, но не являлись этапом серии Челленджер. В таблице ниже указаны победители в каждой из дисциплин.

Примечания

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте Международного союза конькобежцев.
 Протокол соревнований на сайте Международного союза конькобежцев.

2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Спорт в Китае в 2019 году
Ноябрь 2019 года